Se llama perdices a algunas aves no migratorias de la familia Phasianidae nativas de Europa, Asia y África, así como a especies americanas de la familia Odontophoridae, y a algunas especies de la familia Tinamidae. Además, perdices puede referirse a:

 Perdices, localidad de la provincia de Entre Ríos (Argentina).

 Perdices, pedanía del municipio de Viana de Duero, en la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León (España).

 Perdices, apellido español. 

 Perdices de mar, plato típico de la provincia de Zamora.